Lora laevigata är en snäckart som först beskrevs av Dall 1871.  Lora laevigata ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
laevigata